Abastumani bezeichnet:
 Abastumani (Adigeni), eine Minderstadt (Kurort) in der Munizipalität Adigeni, Georgien
 Abastumani (Adigeni, Dorf), ein Dorf in der Munizipalität Adigeni, Georgien
 Abastumani (Sugdidi), ein Dorf in der Munizipalität Sugdidi, Georgien
 (1390) Abastumani, ein Asteroid des Hauptgürtels